Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute à Hambourg du 20 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Giscafré et Helga Schultze.

En double mixte, la paire Heide Schildknecht-Orth et Jürgen Fassbender enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Allemagne